ljp – codice ISO 639-3 della lingua lampung api